

Geografia 
 Grilli – frazione del comune italiano di Gavorrano, in Toscana

Persone 
 Adamo Grilli – medico italiano
 Alberto Grilli – latinista, filologo classico italiano
 Antonio Grilli – politico italiano
 Gabriele Grilli – cantante italiano
 Giovanni Grilli – politico italiano
 Jason Grilli – giocatore di baseball statunitense naturalizzato italiano
 Nazzarena Grilli – allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana
 Paolo Grilli – pittore e scultore italiano
 Pietro Grilli di Cortona – politologo italiano
 Renato Grilli – politico italiano
 Umberto Grilli – politico italiano
 Vittorio Grilli – economista italiano
 Vittorio Grilli – calciatore italiano

Altro 
 Palazzo Grilli – a Pescocostanzo, in provincia dell'Aquila.

Pagine correlate 
Grillo